Die Little League World Series 2013 war die 67. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde wie jedes Jahr in South Williamsport, Pennsylvania. Es war die letzte Austragung mit Spielern, welche im 20. Jahrhundert geboren sind.

Teilnehmer 

Die 16 Mannschaften bildeten eine Gruppe aus acht Mannschaften aus den Vereinigten Staaten und eine Gruppe aus acht internationalen Mannschaften. Die beiden Gruppen spielten je eine Doppel-Eliminations-Runde, die Sieger der Gruppen spielten zum Schluss gegeneinander um den Weltmeistertitel.

Ergebnisse 

Die Ziehung der Begegnungen und die Festlegung des Zeitplanes fand im Juni statt.

Runde Vereinigte Staaten

Runde International

Crossover-Spiel 

Die Mannschaften welche ihre beiden ersten Spiele verloren hatten, spielten die so genannten Crossover-Spiele gegen die jeweiligen Mannschaften der anderen Runde.

Trost-Spiel 

Das Trostspiel (engl.: Consolation game) wurde zwischen dem Verlierer der US-Meisterschaft und dem Verlierer der Internationalen Meisterschaft gespielt.

Weltmeisterschaft

Trivia 

 Mit den Mannschaften aus Perth und aus Brno nahmen zum ersten Mal Teams aus Australien und Tschechien an den LLWS teil.

Weblink 
 Offizielle Website der Little League World Series

Einzelnachweise 

Baseball 2013
2013
Sportveranstaltung in South Williamsport